Соревнования в женском фристайле в дисциплине Лыжная акробатика на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 6 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 20 спортсменок из 10 стран мира.

Золото выиграла 22-летняя Александра Романовская из Белоруссии. Для Белоруссии это вторая в истории победа на чемпионатах мира по фристайлу во всех дисциплинах и первая среди женщин. Ранее золото выигрывал только Алексей Гришин в акробатике в 2001 году.

Серебро завоевала 20-летняя россиянка Любовь Никитина. Ранее Россия в женской акробатике на чемпионатах мира завоевала только одну медаль — серебро Вероники Корсуновой в 2013 году.

Третьей стала 28-летняя китаянка Сюй Мэнтао. Для неё эта медаль стала уже шестой на шестом подряд чемпионате мира (1 золото, 2 серебра и 3 бронзы).

Медалисты

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019